Kántor József (1901–1972) politikus
 Kántor József (1902–1989) orvos
 Kántor József (1949–) festő
 Kántor József  (?) textilművész